«Паранойя» () — американский молодёжный триллер 2007 года, снятый по мотивам кинофильма «Окно во двор» Альфреда Хичкока.

Сюжет 
Отец Кейла Брехта (Шайа Лабаф) Дэниэл Брехт (Мэтт Крэйвен) погибает в автокатастрофе, оставив Кейла одного вместе с матерью Джули (Кэрри-Энн Мосс). Пока мать пытается свести концы с концами, Кейл учится в школе и живёт обычной жизнью. Вскоре учитель испанского языка, указывая на недочёт Кейла, упоминает его покойного отца, и Брехт бьёт его по лицу. Так как юноша ещё несовершеннолетний, его сажают под домашний арест.

Кейл проводит время дома, играет в приставку и смотрит телевизор, а компанию ему составляет только его друг Ронни (Аарон Ю). Джули, считая что сын неправильно проводит время, отключает ему приставку и телевизор. Вскоре соседские мальчишки решают подшутить над Брехтом и подкидывают ему горящий пакет с собачьими фекалиями. Кейл гонится за обидчиками, но перебегает территорию и к месту приезжает офицер Гутьеррес (Хосе Пабло Кантильо), который является родственником «пострадавшего» и сообщает Кейлу следующее: если он ещё раз переступит территорию, его отдадут под суд. Кейл отмечает границы территории, где он может спокойно ходить и начинает следить за новыми соседями, среди которых есть девушка Эшли (Сара Ремер). Он пытается понять их чувства, отношения между собой, что вскоре приводит к его знакомству с Эшли.

В новостях передают новости о пропаже девушек, которых очевидно похитили. Кейлу начинает казаться, что его сосед Тёрнер (Дэвид Морс) является маньяком, так как начинает себя подозрительно вести. Вместе с Ронни и Эшли Брехт начинает расследование. Сначала Ронни пытается заснять Тёрнера на камеру, но ничего не выходит. Но Брехт не сдаётся.

Параллельно у Кейла с Эшли развиваются отношения. Когда девушка идёт на вечеринку к соседям, Кейл ревнует её и включает у себя музыку на максимальную мощность, срывая веселье.

Вскоре Брехт замечает, как Тёрнер тащит в дом окровавленный мешок. Он гонится за соседом и на место прибывает Гутьеррес, но Кейл рассказывает ему о Тёрнере и просит проверить мешок. Офицер смотрит в мешок и обнаруживает там мёртвого оленя. Брехт опозорился. Тёрнер понимает, что Кейл раскрыл его и ловит его мать, после чего собирается убить самого Кейла. Появляется Эшли и отвлекает маньяка, после чего сбегает вместе с Кейлом. Вызванный Эшли Гутьеррес прибывает на место и Тёрнер убивает его. Кейл спасает мать и в тяжёлой схватке убивает соседа.

В конце фильма Кейл и Эшли мстят мальчикам, которые подкинули ему пакет.

В ролях

Съёмки 
Съёмки фильма проходили в городах Виттьер и Пасадина, штат Калифорния с 6 января по 28 апреля 2006 года. Дома, использованные для съёмок соседних особняков мистера Тёрнера и Кейла, на самом деле находятся в разных городах.

Музыка

Саундтрек 
Lakeshore Records; 10 апреля 2007 года.
 Always Love в исполнении Nada Surf
 Don’t Make Me Wait в исполнении This World Fair
 One Man Wrecking Machine в исполнении Guster
 Whoa Now в исполнении Louque
 Gangsta Boogie в исполнении Love Stink
 Next to You в исполнении Buckcherry
 Because I Got High в исполнении Afroman
 We Love Reggae в исполнении Noiseshaper
 The Great American Napkin в исполнении The Summer Skinny
 Dream в исполнении Priscilla Ahn
 Lovin' You в исполнении Minnie Riperton
 Love Like Mine в исполнении Lou Rawls

Время звучания: 00:45:40

Также в фильме звучали:

 «Lonely Day» в исполнении System of a Down
 «Taper Jean Girl» в исполнении Kings of Leon
 «Me So Horny» в исполнении 2 Live Crew
 «Ludwig van Beethoven’s Symphony No. 5» в исполнении Countdown
 «Two Step» в исполнении The Forbes Brothers
 «Hello Kitty» в исполнении DNA

Инструментальная музыка 
Lakeshore Records; 10 июля 2007 года.

 Disturbia (7:02)
 Fishing (3:52)
 Poofoot (1:15)
 Voyeurism (2:35)
 Every Killer Lives Next Door To Someone (3:35)
 I Like To Play (1:47)
 Stealth Ronnie (5:11)
 Walking Ashley Home (2:01)
 The Club Girl (2:47)
 Stalking A Killer (7:15)
 The Basement Graveyard (8:50)

Время звучания: 00:46:08

Релиз

Кассовые сборы 
Картина вышла в прокат 13 апреля 2007 года в США и стала хитом номер один в премьерную неделю, собрав $ 23 миллиона. Несмотря на уменьшившиеся результаты второй недели — $10 миллионов сборов — фильм всё ещё занимал первое место по результатам проката. В третью неделю картина собрала более $ 9 млн. Показатель четвёртой недели — $ 5,7 млн, а фильм оказался на втором месте после «Человека-паука 3: Враг в отражении».

В итоге в США картина собрала $ 80 209 692 и $ 37 550 442 за рубежом. Общие кассовые сборы составили $ 117 760 134 при бюджете $ 20 млн.

Выход на видео

Критика 
Фильм получил положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 69 % на основе 173 рецензий со средним баллом 6,2 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 62 из 100 на основе 28 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

См. также 
 «Подглядывающий» (фильм Майкла Пауэлла)

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 «Паранойя» (сценарий) на сайте IMSDB

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы-слэшеры
Неонуар
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы DreamWorks Pictures
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2007 года
Молодёжные фильмы
Фильмы, спродюсированные Айваном Райтманом